En premier lieu, le comté de Lyon est un comté ayant existé, autour de la ville de Lyon (France) au Moyen Âge.

Par ailleurs, cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lyon () :
 le comté de Lyon, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Lyon, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Lyon, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Lyon, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Lyon, situé dans l'État du Nevada.